Madman (englisch „Verrückter“) steht für:

 Madman (1978), israelisches Filmdrama von Dan Cohen aus dem Jahr 1978
 Madman (1982), US-amerikanischer Horrorfilm von Joe Giannone aus dem Jahr 1982
 Madman (Comic), von Mike Allred geschaffene Comic-Superheldenfigur
 Madman (Rapper), italienischer Rapper
 Madman Entertainment, australisches, auf den Vertrieb von Manga und Anime spezialisiertes Unternehmen
 Madman, Song auf der Debüt-EP der kalifornischen Band Ugly Kid Joe, siehe As Ugly as They Wanna Be#Madman
 Spitzname des US-amerikanischen Musikers Tommy Madman Jones
 Madman Muntz, Spitzname von Earl William Muntz
Siehe auch:
 Hitler’s Madman